HRV kan syfta på:

 HRV – ett mått på hjärtrytmens jämnhet, se Hjärtfrekvensvariabilitet
 HRV-nummer, ett sätt att katalogisera Verklista för Johan Helmich Roman